Plaats in Indonesië
 Pemaron (Buleleng), een plaats in het bestuurlijke gebied Buleleng in de provincie Bali
 Pemaron (Brebes), een plaats in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java